"Super Sucessos Infantis (Vol.6)" ou "No Mundo Encantado" no DVD/VHS é o sexto álbum de estúdio da dupla de palhaços brasileira Patati Patatá, lançado em 2004.

Faixas 

 A Grande Fila
 A Língua do P
 A Dança do Macaco
 Pot-Pourri I
 A Minha Velha
 O Casamento do Pato
 Jacaré Foi à Cidade
 O Pulo do Careca
 Boi Barnabé
 Tudo Tem o Seu Lugar
 A Força do Sorriso
 Late Cachorrinho
 O Circo Patati Patatá
 Brincadeiras
 Dance com Patati Patatá
 No Sítio do Vovô
 Pot-Pourri II
 Agora Eu Quero Ver
 Os Meses do Ano
 Pastorinho
 Pipoquinha
 Lá Vem Seu Juca
 Vaquinha Mimosa
 Vem Ser Meu Amigo
 Como é Bom Ser Feliz

Histórico de lançamento

Referências 

Álbuns de 2000 
Álbuns de Patati Patatá 
Álbuns de música infantil 
Álbuns em língua portuguesa